Trentham bezeichnet:

Orte:
 Trentham (Neuseeland), Vorort von Upper Hutt, Wellington (Region), Neuseeland
 Trentham (Staffordshire), Vorort von Stoke-on-Trent, Staffordshire, England
 Trentham (Victoria), Ort im Hepburn Shire, Victoria, Australien

Personen:
 Barbara Trentham (1944–2013), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstige:
 Viscount Trentham, ein britischer Adelstitel, auch Höflichkeitstitel des Heir Apparent des Earl Gower